Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Masters 2014 nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl první pár světa složený z amerických dvojčat Boba a Mika Bryanových, který trofej opět vyhrál.

Bratři Bryanové získali titul po finálovém vítězství nad polsko-rakouskou dvojicí Marcin Matkowski a Jürgen Melzer. Ve vyrovnaném průběhu si oba páry připsaly po jednom setu 7–6 a 5–7. O šampiónech tak rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Oba tak dosáhli na devátý titul v probíhající sezóně, jenž současně znamenal rekordní 32. výhru v sérii Masters.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  'Bob Bryan /  Mike Bryan (vítězové)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (2. kolo)
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (2. kolo)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (2. kolo, skreč)
  Marcel Granollers /  Marc López (semifinále)
  Vasek Pospisil /  Jack Sock (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (čtvrtfinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Paris Masters
Tenis ve Francii v roce 2014
ATP World Tour 2014